Сезон 1938 года стал для ФК «Спартак» Москва 17-м в своей истории. В нём команда приняла участие в 4-м чемпионате страны и в розыгрыше кубка. Чемпионат «Спартак» закончил на 1 место (второй чемпионский титул) завоевал тем самым золотые медали. В кубке страны команда дошла до финала, где победила команду «Электрик» из Ленинграда и стала обладателем Кубка.

Команда

Основной состав

Чемпионат СССР 1938 
Основная статья: Чемпионат СССР по футболу 1938 (группа «А»)

Результаты матчей 

* Нумерация туров, из-за переносов матчей, может отличатся от действительной.

Итоговая таблица

Кубок СССР 1938 
Основные статьи: Кубок СССР по футболу 1938 и Финал Кубка СССР по футболу 1938

Основной состав

Результаты матчей

Дублирующий состав

Первенство Центрального Совета ДСО «Спартак» (игры предварительного раунда)

Групповой этап

Итоговая таблица 

 Примечание: Заняв в отборочной группе второе место, дублёры Спартака не попали в финальный раунд, который состоялся осенью в г. Иваново.

Приз Московского горкома по делам физкультуры и спорта (Весенний Приз)

Предварительный групповой этап

Итоговая таблица предварительного группового этапа 
 «Спартак» занял первое место.

Плей-офф, 1/2 финала

Финал 
 Финальный матч команд-мастеров закончился вничью (разделённая победа):

 В общем зачёте семью командами разных возрастов победу одержало «Динамо».

Первенство Москвы 1938 (осень) среди дублёров

Результаты матчей

Итоговая таблица (клубный зачёт) 
1. Динамо (Москва)-дубль, 2. Спартак (Москва)-дубль, 3 Локомотив (Москва)-дубль, …

Итоговая таблица (дублёры команд мастеров) 
 Победитель — Динамо (Москва)-дубль

Товарищеские матчи

Основной состав 

Приз Открытия московского футбольного сезона:

Дублирующий состав

Статистика

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Спартак» Москва
 Сезон клуба на сайте болельщиков Fanat1k.ru
 Сезон клуба на сайте футбольной статистики FootballFacts.ru

1938
Спартак Москва
1938